André Voisin peut désigner :
 André Voisin (1923-1991), écrivain et peintre français, ancien directeur des programmes de l'ORTF
 André Voisin (1892-1981) est un militant pacifiste et libertaire français.
 André Voisin (1903-1964), agronome français, décédé à Cuba.
 André Voisin, maire de La Haye-de-Calleville entre 1959 et 2008
 André-Georges Voisin (1918-2008), homme politique français.
 André Voisin (1912-1990), militant du corporatisme puis du fédéralisme
 nom de plume d'André-Paul Duchâteau.

Notes